Maryna – imię żeńskie
 Maryna – instrument ludowy z rejonu Szamotuł (Wielkopolska)
 Maryna – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo.
 Maryna – poemat Andreja Sládkoviča
 Maryna – księżniczka grecka, żona Jerzego, księcia Kentu